Reo kan syfta på följande:

 Reo (bilmärke), en tidigare amerikansk biltillverkare
 Reo (djur), ett släkte spindlar
 Réo, en stad i Burkina Faso
 REO Speedwagon, ett amerikanskt rockband
 Kelurahan Reo, en by i Indonesien